DIN 582 er en DIN-standard for en øjemøtrik.

Kilde  
http://bolte.dk/oejemoetrikker-din-582/ 
DIN-standarder